Hybner:
 Boris Hybner
 Jan Hybner
 Vanda Hybnerová

Související články 
 Hýbner
 Hübner

Germánská příjmení
Česká příjmení